Ponte Alto ima više značenja:
 Ponte Alto, Belluno
 Ponte Alto, Ferrara
 Ponte Alto, Padova
 Ponte Alto, Vicenza